Agência Nacional de Aviação Civil – ente dell'aviazione civile in Brasile
 Associazione nazionale autori cinematografici – associazione di categoria italiana
 Autorità nazionale anticorruzione – autorità amministrativa indipendente italiana